Камена — село в Болгарии
 Камены — древнеиталийские божества
 Камена — сборник стихов и переводов римских поэтов украинского поэта-неоклассика Николая Зерова